Neermolen (Ellikom), een watermolen op de Abeek
Neermolen (Neeroeteren), een watermolen op de Bosbeek